Batcombe – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Batcombe – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)